Anders Westerberg (1964-), auteur de bande dessinée suédois ;
 Edvard Westerberg (1824-1865), illustrateur et lithographe danois
 Evy Margareta Berggren-Westerberg (1934-2018), gymnaste artistique suédoise ;
 Paul Westerberg (1959-), chanteur et musicien américain ;
 Per (Erik Gunnar) Westerberg (1951-), homme politique suédois ;
 Stig Westerberg  (1918-1999), chef d'orchestre suédois ;
 Sven Westerberg (1945-2018), romancier suédois, auteur de roman policier.

Homonymie de patronyme suédois